Орансан — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи
 Орансан — коммуна во Франции, департамент Жер